Jōri steht für:

 Jōri (Japan), ein Prinzip und eine Rechtsquelle des japanischen Rechts
 Jōri (Südkorea), eine Rechtsquelle des koreanischen Rechts
Jori (Marskrater), Krater auf dem Planeten Mars

Jori ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Jori (* 1965), italienischer Philosoph
 Francesco Jori (1889–1960), italienischer Bergsteiger

Siehe auch:
 Iori (Begriffsklärung)
 Jory
 Yori